

Patronymes 
Grossi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

  (1976-), guitariste américain
 , un violoniste et compositeur italien du 
 Angelo Grossi (1854-?), sculpteur italien
 Bartolommeo de Grossi (?-1464), peintre italien
 Carlo Grossi (1634-1688), compositeur italien
 Domenico Grossi (?-1779), peintre italien
 Luigi di Domenico Grossi, peintre italien du , petit fils de Domenico Grossi
 Eleonora Grossi, une chanteuse italienne mezzo-soprano active vers 1868
 Enzo Grossi (1908-1960), militaire italien de la Seconde Guerre mondiale
  (1936-), femme politique
 Fabio Grossi (1967-), athlète italien
  (1977-), danseur italien
  (1939-) athlète lanceur de disque
 Frédéric Grossi (1967-), critique dans le milieu de l'art
 Gianni Grossi (1936-2012), footballeur italien
 Giannino Grossi (1889-1969), peintre italien
 Giovanni Grossi (?-avant 1399), peintre italien actif à Parme
 Giovanni Antonio Grossi (1615-1684), compositeur
 Giovanni Battista Grossi, sculpteur italien du  actif à Rome
 Giovanni Francesco Grossi (1653-1697), chanteur d'opéra italien
  (1965-)
 João Grossi (1719-1781), sculpteur italien
 Jacopo Grossi, peintre italien du 
  (1915-2009), évêque brésilien
 Luigi di Giuseppe Grossi (?-1795), sculpteur italien
 Marzia Grossi (1970-), joueuse de tennis italienne
 Nanni Gross, sculpteur italien du , élève de Verrocchio
 Oreste Grossi (1912-2008), rameur d'aviron italien
 
 Pietro Grossi (1917-2002), compositeur et violoncelliste italien
 Rafael Grossi (né en 1961), diplomate argentin
 Tommaso Grossi (1790-1853), écrivain italien
  (1958-)

Voir aussi 
 Lodovico Grossi da Viadana (1560-1627), compositeur italien
 Conrad de Grossis (?-1426)

Notes et références 

Patronyme italien